

Мартінсвілл — місто, штат Іллінойс
 Мартінсвілл — місто, штат Індіана
 Мартінсвілл — місто, штат Вірджинія
 Мартінсвілл — селище, штат Огайо
 Мартінсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі